ME, Me eller Mé kan syfta på:

 ME/CFS – kroniskt trötthetssyndrom, en neuroimmun sjukdom
 ME – postal förkortning för delstaten Maine i USA.
 Me (Tamia-låt) – en låt framförd av den kanadensiska R&B-sångaren Tamia 
 Windows Me – ett MS-DOS-baserat operativsystem utvecklat av Microsoft
 .me – nationell toppdomän för Montenegro
 Littera ME - ett danskt diesellok
 Mme-Bafumen - en ort i Kamerun